Genkel steht für:
 Genkel, ein Nebenfluss der Agger in Nordrhein-Westfalen
 Genkel (Meinerzhagen), ein Ortsteil von Meinerzhagen in Nordrhein-Westfalen

Genkel ist der Familienname folgender Personen:
 Toby Genkel (* 1970), deutscher Filmregisseur